Експерименти Лейн (яп. シリアルエクスペリメンツレイン Сіріару Екусуперіменцу Рейн, англ. Serial Experiments Lain) − експериментальний аніме-серіал 1998 року у жанрі кіберпанк, який оповідає про реальний світ та світ Інтернету, а також про дівчинку на ім'я Лейн Івакура, яка живе у них. Сценаристом серіалу був Чіакі Дж. Конака, режисером − Рютаро Накамура, продюсером та автором ідеї − Ясуюкі Уеда, а за дизайн персонажів відповідав Йошітоші Абе. В аніме порушуються різноманітні філософські питання, як-от: реальність, ідентичність особистості, спілкування, вплив технічного прогресу та інформаційних технологій на свідомість людини, місце міфології та релігії в суспільстві, існування Бога.

Сюжет 
Головна героїня серіалу − Лейн Івакура, тиха, скромна та замкнена в собі дівчинка 14 років. Вона живе в Токіо, зі своєю родиною (мати Міхо, батько Ясуо та старша сестра Міка), відвідує школу та навіть товаришує з кількома однокласницями, але по суті вона глибоко самотня та майже не цікавиться нічим (навіть з комп'ютерами, на яких її покоління розуміється чудово, Лейн майже не мала справи). Усе раптово змінюється після низки дивних подій: Тіса Йомода, дівчина з паралельного класу, з якою Лейн інколи спілкувалася, скоює самогубство, а після її смерті деяким дівчинкам надходять електронні листи від її імені. Лейн також отримує електронний лист від Тіси, де дівчина пише, що не померла, а лише позбулася непотрібної тілесної оболонки, і тепер її душа живе у надрах Мережі, поряд з кимось, кого зве Богом.

Щоб зрозуміти, що ж відбувається, Лейн починає поглиблено досліджувати віртуальну реальність. Між тим події стають все більш та більш дивними: Лейн натрапляє на чутки про свого злого двійника, Лейн-із-Мережі, свою повну протилежність; дівчинкою починають цікавитися різноманітні дивні люди (від хакерів до спецагентів великих корпорацій), і найстрашніше − дівчинка починає чути голос того самого Мережевого Бога…

Список епізодів

Править

Гра та манґа 
Окрім аніме, існує гра про Лейн, із подібною проблематикою, але іншим сюжетом. Гра являє собою емулятор вигаданої операційної системі Life Instinct Function OS із цілком анімованим графічним інтерфейсом; цим інтерфейсом подорожує Лейн, відкриваючи та прослуховуючи файли про себе саму. Гравець мусить, власне, просто слухати та дивитися файл за файлом, занурюючись в історію Лейн: у цій версії їй 12 років, вона страждає на галюцинації та лікується в жінки-психіатра Токо Йонери. Один з файлів (Dc1029) відсутній в операційній системі; пізніше його було видано в форматі манґи.

Посилання 
 Аніме «Експерименти Лейн»  (англ.) в енциклопедії сайту Anime News Network
 Аніме «Експерименти Лейн» (англ.) в базі даних AniDB

Примітки 

Аніме-серіали
Аніме 1998
Аніме та манґа в жанрі кіберпанк
Аніме та манґа в жанрі психологія